

Personas 
 Adolf Stengel, agrónomo alemán
 Balthasar Wilhelm Stengel, arquitecto alemán
 Casey Stengel, beisbolista estadounidense
 Edmund Stengel, filólogo alemán
 Edmund Ernst Stengel, historiador, diplomático alemán
 Erwin Stengel, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista austríaco
 Friedemann Stengel, teólogo evangelista alemán
 Friedrich-Joachim Stengel, arquiteco alemán
 Georg Stengel, filósofo, teólogo jesuita alemán
 Georg Stengel (pop), músico alemán
Gerhard Stengel, pintor alemán
 Herman Stengel – futbolista noruego
 Henri Christian Michel Stengel – general francés
 Pierre Stengel,  ingeniero agrónomo, investigador del INRA francés

Empresas 
 Stengel & Co empresa de impresiones alemana